Komlói Bányász SK (labdarúgás)
Komlói Bányász SK (kézilabda)